Four steht für:

 Four (Isère), Gemeinde im Departement Isère, Frankreich
 Four, historische Bezeichnung von Fourg, Gemeinde im Département Doubs
 Le Four, Leuchttürme vor der französischen Atlantikküste
 Four (Frankfurt am Main), ein Hochhaus-Quartier in Frankfurt am Main

Four ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Four (* 1956), französischer Moderner Fünfkämpfer
 Vital du Four (1260–1327), französischer Theologe, Geistlicher und Philosoph

FOUR ist die Abkürzung für:
 Belnaps vierwertige Logik

Siehe auch:
 Big Four
 Dufour
 For
 Fours
 Fur
 Vor

FOUR